Ансонија има више значења:
 Ансонија (Конектикат)
 Ансонија (Охајо)